Доль — фамилия и топоним:

 Доль-де-Бретань — город в Бретани.
 Доль (Юра) — город в Бургундии.
 Доль (округ) — округ в Бургундии.
 Доль (праздник) — традиционное корейское празднование для годовалых детей (по восточноазиатскому счёту возраста).
 Доль, Жозеф (род. 1947) — французский политик, депутат Европейского парламента от Союза за народное движение.

См. также